Сезон ФК «Дніпро» 2016—2017 - 26-й поспіль сезон дніпровського футбольного клубу Дніпро у вищій лізі українського футболу. «Дніпро» брав участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України. «Дніпро» потрапив би в груповий етап Ліги Європи УЄФА, як команда, що посіла 3-тє місце в Прем'єр-лізі 2015-2016, але Управління фінансового контролю клубів УЄФА відсторонило його від участі в європейських змаганнях на три сезони: 2016–2017, 2017-2018 і 2018-2019. Причиною стало невиконання фінансових зобов'язань. Крім того УАФ заборонила Дніпру підписувати контракти з футболістами, що не є вільними агентами, через борги перед Хуанде Рамосом. 

26 жовтня 2016 Дніпро позбавлено 6 очок через ті самі причини. У квітні 2017 року УАФ позбавила Дніпро ще трьох очок. Складне фінансове становище і численні санкції з боку УАФ та УЄФА вплинули на результати команди і вперше в історії Дніпро вилетів у першу лігу. 9 червня 2017 року, після завершення турніру, Дніпро позбавлено ще 9 очок, тобто 24 очок загалом. Відповідно до рішення ФІФА, УАФ опустила Дніпро одразу в другу лігу, минаючи першу. 21 червня 2017 клуб отримав атестацію на участь у другій лізі, й це був його перший виступ у ній. 

Водночас у червні 2017 року як альтернативу Дніпру сформовано Дніпро-1. Деякі гравці разом з головним тренером Дмитром Михайленком перейшли до нового клубу. Обидві команди зареєстровано для участі у другій лізі.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 

Востаннє оновлено:

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 

Нотатка:
 Матч не завершено через поведінку вболівальників - петарда, яку кинув один із глядачів, вибухнула поруч із арбітром.

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Бомбардири

«Сухі» матчі

Дисциплінарні покарання

Примітки

Посилання 
Official website

Дніпро
Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)